Pfarrkirche Gols steht für folgende Kirchen in Gols, Burgenland:

 Evangelische Pfarrkirche Gols
 Katholische Pfarrkirche Gols